Démographie de Béon :
 Démographie de Béon dans l'Ain ;
 Démographie de Béon dans l'Yonne.